Побо́чные эффе́кты противосу́дорожных средств (противосу́дорожных препаратов, противоэпилепти́ческих препаратов, антиконвульса́нтов) — побочные действия препаратов противосудорожного действия, применяемых прежде всего для лечения эпилепсии и для купирования мышечных судорог различного происхождения.

Классификация 
Существует немало классификаций побочных действий противосудорожных препаратов, ни одна из которых не является идеальной. В частности, выделяют три группы побочных действий антиэпилептической фармакотерапии:
 реакции гиперчувствительности (реакции идиосинкразии, аллергические реакции);
 дозозависимые побочные эффекты;
 хронические побочные эффекты.

Реакции гиперчувствительности 
Возникают вследствие индивидуальной непереносимости действующего вещества препарата и, как правило, развиваются в первые три месяца (чаще — первые недели) его приёма.

К реакциям гиперчувствительности при приёме противосудорожных средств относятся:
 агранулоцитоз;
 синдромы Стивенса — Джонсона и Лайелла;
 синдром гиперчувствительности;
 Dress-синдром;
 апластическая анемия;
 токсический гепатит и панкреатит;
 сывороточная болезнь;
 аллергическая сыпь.

Чаще всего реакции гиперчувствительности (кроме умеренно выраженной кожной сыпи, не вовлекающей слизистые оболочки и не связанной с изменением общего состояния пациента) носят крайне тяжёлый характер (угрожают жизни пациента) и обусловливают необходимость немедленной отмены препарата. Однако кожная сыпь, развивающаяся при приёме карбамазепина и ламотриджина, нередко может быть предшественником более тяжёлых осложнений (синдром гиперчувствительности, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла), поэтому в большинстве случаев при возникновении кожной сыпи препарат также необходимо отменить.

Дозозависимые побочные эффекты 
Развиваются намного чаще, чем реакции гиперчувствительности, и могут возникать при приёме противосудорожных препаратов в разные сроки. Выделяют стойкие и транзиторные (преходящие) дозозависимые побочные действия. Транзиторные дозозависимые побочные действия по времени их появления в течение суток во многих случаях связаны с достижением пиковой (максимальной) концентрации препарата в плазме крови и колебаниями его концентрации в течение дня. Часто транзиторные дозозависимые побочные действия возникают в первые 2—4 недели (после начала приёма препарата или повышения его дозы).

К самым частым дозозависимым побочным эффектам относятся желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, боли в животе и пр.) и нарушения со стороны нервной системы (атаксия, диплопия, тремор, сонливость и пр.).

Мерами, позволяющими уменьшить выраженность дозозависимых побочных эффектов, являются:
 снижение дозы препарата;
 повышение кратности приёма в сутки;
 применение препаратов с замедленным высвобождением (депакин хроно, финлепсин ретард, тегретол ЦР и т. п.).

Хронические побочные эффекты 
Развиваются у пациентов, длительное время принимающих противосудорожные препараты — через несколько месяцев или даже несколько лет после начала приёма. Вследствие этого такие побочные эффекты, как правило, не обнаруживаются в ходе клинических испытаний, и сведения об этих побочных действиях могут отсутствовать в инструкциях к препаратам. Следовательно, судить о безопасности того или иного противосудорожного средства можно только через несколько лет после начала его широкого применения в клинической практике.

В большинстве случаев хронические побочные эффекты исчезают или уменьшаются при отмене противосудорожного препарата.

Общие закономерности развития побочных эффектов

Связь побочных эффектов с фармакодинамикой противосудорожных средств 
Характер побочных реакций противосудорожных средств обусловлен их фармакодинамикой (механизмом действия). Это касается в том числе когнитивных нарушений, возникающих при терапии: противосудорожные средства, подавляя эпилептиформную активность, влияют на области мозга, регулирующие процессы памяти, обучения, эмоциональные реакции, и это воздействие может приводить к нарушению нормальных функций мозга. Особенно часто когнитивные нарушения вызывают препараты, действующие через ГАМК-эргическую систему и усиливающие ГАМК-эргическое торможение: барбитураты, бензодиазепины, тиагабин и т. п. Препараты же, воздействующие на натриевые каналы, по-видимому, лишь минимально влияют на когнитивные функции. Препараты с антиглутаматергическими свойствами (например, топирамат) могут, с одной стороны, негативно воздействовать на консолидацию процессов обучения и памяти, а с другой — обеспечивать не только противосудорожное действие, но и нейропротекцию.

Существуют данные, что препараты, которые блокируют натриевые каналы (фенитоин, карбамазепин, ламотриджин), чаще других вызывают аллергические кожные реакции. Для многих противосудорожных средств характерен сложный механизм действия, включающий несколько компонентов; такие препараты, как правило, лучше переносятся, чем противоэпилептические средства с одним или двумя механизмами действия, и реже вызывают аггравацию эпилептических приступов.

Связь побочных эффектов с фармакокинетикой противосудорожных средств 
Характер и выраженность побочных действий в значительной мере связаны с фармакокинетикой противосудорожных препаратов (в том числе от особенностей метаболизма препаратов у конкретного пациента). На переносимость влияют такие особенности препаратов, как влияние или отсутствие влияния на ферменты печени, линейная или нелинейная фармакокинетика, наличие или отсутствие феномена аутоиндукции, процент связывания с белками плазмы крови, свойства метаболитов препарата.

Влияние препаратов на микросомальные ферменты печени 
Влияние противосудорожных средств на ферменты печени — индукция и ингибирование — может не только обусловливать риск лекарственных взаимодействий. Индукторы микросомальных ферментов печени (цитохром P450) — к ним относятся барбитураты, карбамазепин, примидон, фенитоин и топирамат в дозе более 200 мг в сутки — не только ускоряют выведение совместно с ними принимаемых препаратов, в том числе других противосудорожных средств, но и способствуют усилению метаболизма эндогенных веществ, включая тиреоидные и стероидные гормоны, и могут также являться причиной дефицита фолиевой кислоты.

Для карбамазепина характерен феномен аутоиндукции: препарат воздействует на ферменты печени, участвующие в его метаболизме, благодаря чему частота транзиторных дозозависимых побочных эффектов со временем снижается, однако эффективность карбамазепина может тоже со временем снижаться. Кроме того, для метаболизма карбамазепина характерно образование фармакологически активного метаболита — карбамазепин-10,11-эпоксида, в значительной мере обусловливающего риск побочных эффектов. Окскарбазепин не образует этого метаболита, что обусловливает гораздо лучшую его переносимость по сравнению с карбамазепином; также окскарбазепину не свойствен феномен аутоиндукции.

Вальпроевая кислота ингибирует ферменты печени, что обусловливает повышение концентрации в крови применяемых совместно с ней противосудорожных препаратов (например, ламотриджина, карбамазепина и в особенности фенитоина) и может приводить тем самым к возникновению дозозависимых побочных эффектов.

Фенитоину присуща нелинейная фармакокинетика — отсутствие прямой зависимости между дозой препарата и его концентрацией в плазме крови, и потому даже небольшое повышение дозы может приводить к значительному и непредсказуемому повышению концентрации фенитоина в плазме крови и возникновению дозозависимых побочных действий.

И препараты, ингибирующие (вальпроевая кислота), и препараты, индуцирующие (фенобарбитал, примидон, карбамазепин, фенитоин) микросомальные ферменты печени, могут негативно влиять на функцию печени и вызывать желудочно-кишечные расстройства. При этом значимую роль играют особенности метаболизма препаратов, связанные с возрастом пациента. В частности, эффективная элиминация вальпроатов посредством глюкоронидазной системы печени может происходить лишь начиная с 3—4-летнего возраста, к которому происходит формирование этой системы; соответственно, риск тяжёлого поражения печени при приёме вальпроатов у детей младше 3—4 лет гораздо выше, чем у более старших детей и взрослых.

Некоторые из противосудорожных средств — леветирацетам, ламотриджин, топирамат — не оказывают ни ингибирующего, ни индуцирующего воздействия на ферменты печени, что является их очевидным преимуществом. Но, как и в случаях с другими препаратами, их концентрация в плазме крови при политерапии (одновременном приёме с ингибиторами или индукторами ферментов печени) может повышаться или снижаться.

Связывание препаратов с белками плазмы 
Для вальпроатов, карбамазепина, фенитоина характерна высокая степень связывания с белками плазмы крови (альбумином). Переносимость этих препаратов ухудшается при снижении уровня альбумина в крови, так как повышение свободной фракции препарата в крови влечёт за собой появление побочных эффектов, даже если доза препарата не изменяется. Поэтому данные препараты нужно назначать с осторожностью при состояниях, сопровождающихся гипоальбуминемией, — в частности, при нарушении функции печени и почек; на фоне терапии данными препаратами не следует допускать голодания. Во время терапии желательно контролировать содержание альбумина в крови.

К причинам гипоальбуминении относятся голодание, нарушение функции печени и почек, одновременное применение других препаратов, активно связывающихся с белками: препараты могут вытеснять друг друга из связей с белками.

Однако повышение дозы противосудорожного препарата может привести к увеличению концентрации свободного вещества в плазме крови даже при нормальном уровне альбумина. Например, процент связывания вальпроатов с белками крови может составлять 80—94%, но по мере увеличения концентрации препарата в крови этот процент уменьшается. Такое возрастание уровня свободного (не связанного) препарата в плазме может приводить к развитию интоксикации, дозозависимых побочных эффектов.

Побочные эффекты и лекарственные взаимодействия 
На эффективность и переносимость препаратов влияют лекарственные взаимодействия, возникающие при сочетании противосудорожных средств между собой или с другими лекарственными средствами. Выделяют фармакодинамические и фармакокинетические взаимодействия. При фармакодинамических лекарственных взаимодействиях один препарат влияет на активность другого, не изменяя его концентрацию в плазме (например, ламотриджин может усиливать токсическое действие карбамазепина, не изменяя его концентрацию и концентрацию его метаболита — карбамазепин-эпоксида).

К фармакокинетическим взаимодействиям относят влияние одного препарата на концентрацию другого в зоне его действия за счёт влияния на его абсорбцию (всасывание), распределение, биотрансформацию или экскрецию (выделение). Такие взаимодействия могут быть двунаправленными: в частности, фенитоин уменьшает концентрацию карбамазепина в плазме крови посредством индукции CYP3A4, а карбамазепин, напротив, повышает концентрацию фенитоина в плазме — как предполагается, за счёт ингибирования CYP2C9/19. У препаратов, которые выводятся почками (например, леветирацетам, габапентин, топирамат), риск лекарственных взаимодействий низок.

Зависимость побочных действий от лекарственной формы и торговой версии препаратов 
Приём противосудорожных средств в форме сиропа (лекарственная форма, в которой они обычно назначаются маленьким детям) увеличивает риск аллергических реакций, особенно часто — кожной сыпи. Если установлено, что аллергическая реакция вызвана дополнительными компонентами сиропа, а не действующим веществом препарата, можно не отменять препарат, а назначить его в таблетированной форме.

Применение препаратов-пролонгов (препаратов пролонгированного действия, для которых характерно медленное высвобождение активного вещества) нередко может повысить качество терапии у пациентов, у которых наблюдаются дозозависимые побочные эффекты, проявляющиеся в определённое время суток. Например, нистагм, тошнота, сонливость и другие побочные действия, возникающие через 2—4 часа после приёма карбамазепина или вальпроатов и, по-видимому, обусловленные достижением «пика концентрации», могут редуцироваться при переходе на пролонги (депакин хроно, тегретол ЦР).

Вероятность побочных действий выше при приёме генерических препаратов (дженериков) по сравнению с оригинальными препаратами, что обусловлено их разной биодоступностью.

Перечень основных побочных эффектов

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы 
Желудочно-кишечные расстройства (дискомфорт в области желудка, тошнота, рвота, повышение или снижение аппетита, запор, диарея, боли в животе) могут встречаться при применении практически всех противосудорожных средств. Как правило, они не тяжёлые, часто бывают транзиторными, развиваются главным образом в начале терапии и редко требуют отмены препарата.

При приёме карбамазепина, кроме этих расстройств, наблюдающихся относительно часто, в очень редких случаях возможны язвенный колит, атония кишечника, холангит.

При приёме вальпроатов желудочно-кишечные расстройства наблюдаются у 25% пациентов. Приём вальпроатов, фенитоина, фелбамата, карбамазепина может также приводить к поражениям печени, карбамазепина и вальпроевой кислоты — к панкреатиту.

Снижение аппетита, которое часто приводит к уменьшению массы тела, наблюдается в 1% случаев при лечении карбамазепином, в 4% случаев — при терапии фелбаматом, в 5% случаев — при терапии вальпроевой кислотой, в 17% случаев — при терапии топираматом. Повышение аппетита, которое обычно приводит к увеличению массы тела, чаще всего развивается при терапии вальпроатами — в 14% случаев, карбамазепином — в 5% случаев, вигабатрином (4,5—11%) и габапентином.

Негативное влияние на функцию ЦНС 
Самыми нейротоксичными из всех противосудорожных средств считаются барбитураты, гидантоины и бензодиазепины. Особенно большой риск когнитивных нарушений и изменения поведения характерен для препаратов, усиливающих ГАМК-эргическое торможение: барбитуратов, бензодиазепинов и топирамата.

К побочным эффектам противосудорожных средств со стороны нервной системы относятся головная боль, головокружение (оно наблюдается в основном при применении «новых» противосудорожных средств: фелбамата, тиагабина, ламотриджина, леветирацетама), диплопия (в основном при применении карбамазепина), седативное действие, сонливость, бессонница, двигательные расстройства (тремор, паркинсонизм, атаксия, хорея, хореоатетоз, дистония, тики, миоклонии), нарушение слуха (наблюдается в крайне редких случаях при терапии вальпроатами и карбамазепином), затуманивание зрения, сужение полей зрения (которое часто наблюдается при терапии вигабатрином), острая прогрессирующая билатеральная миопия с вторичной закрытоугольной глаукомой (в редких случаях при терапии топираматом).

Эндокринные расстройства и нарушения электролитного баланса 
Эндокринные расстройства при приёме противосудорожных препаратов могут проявляться повышением (реже снижением) массы тела, нарушениями менструального цикла, также могут возникнуть гиперандрогенизм, поликистоз яичников, субклинический гипотиреоз. Ожирение, в свою очередь, может приводить к гормональным расстройствам, нарушению менструального цикла, повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение массы тела наиболее часто связано с приёмом вальпроатов, при этом одним из предполагаемых механизмов развития ожирения является гиперинсулинемия, которая приводит к повышению аппетита. Уменьшение массы тела могут вызывать фелбамат, топирамат, вальпроаты. Ламотриджин и леветирацетам не влияют на массу тела.

Противосудорожные средства могут снижать концентрацию в крови андрогенов и эстрогенов (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин и топирамат), приводя тем самым к импотенции, гипосексуальности, нарушению менструального цикла и снижая эффективность гормональных контрацептивов; повышать содержание тестостерона в сыворотке крови (вальпроаты), приводя тем самым к косметическим дефектам, нарушениям менструального цикла, снижению репродуктивной функции, повышению массы тела, развитию синдрома поликистозных яичников, повышенному риску рака матки и молочных желез, диабета и атеросклероза.

Фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, вальпроаты могут вызывать гипотиреоз — как правило, субклинический; вальпроаты также могут, напротив, повышать уровень свободного тироксина в крови. Дозозависимым побочным эффектом карбамазепина является гипонатриемия, которая встречается с частотой 1,8—40% у принимающих этот препарат и может приводить к тошноте, сонливости, головокружению. Кроме того, карбамазепин может усиливать высвобождение антидиуретического гормона и повышать чувствительность почек к нему, фенитоин — напротив, угнетать высвобождение антидиуретического гормона.

При приёме вальпроевой кислоты возможно развитие дефицита карнитина; приём вальпроатов также может приводить к гипераммонемии, которая может проявляться в том числе обратимой энцефалопатией (возникновением летаргии, ступора, ригидности, астериксиса, изменений на ЭЭГ). Вальпроаты, карбамазепин, фенитоин, ламотриджин порой приводят к повышению уровня гомоцистеина, снижению уровня фолатов и витамина B6 в плазме крови, что может в будущем повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Топирамат может вызывать метаболический ацидоз — как правило, лишь у детей; в большинстве случаев он не имеет клинических проявлений, тяжёлый ацидоз с клиническими проявлениями (тахипноэ, гипервентиляция, раздражительность, при длительном ацидозе — почечнокаменная болезнь) встречается редко.

Влияние на костно-мышечную систему 
Карбамазепин, фенитоин, барбитураты и, в меньшей степени, вальпроаты могут влиять на метаболизм витамина D и негативно воздействовать на костную ткань, повышая тем самым риск остеопороза, а следовательно, риск переломов костей при длительном применении. В основном это характерно для женщин в перименопаузальном периоде. Кроме того, у 50% пациентов, принимающих противоэпилептические препараты, значительно снижено содержание кальция и фосфатов, а также повышен уровень щелочной фосфотазы в сыворотке крови. Приём препаратов, индуцирующих ферменты печени, может приводить к снижению уровня 25-дигидроксивитамина D. Существуют также данные, что приём карбамазепина может приводить к нарушению нервно-мышечной проводимости.

Гематологические побочные эффекты 
Относительно часто при приёме противосудорожных средств встречаются лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, крайне редко — апластическая анемия, агранулоцитоз, мегалобластическая анемия.

Побочные эффекты со стороны кожи и её придатков, слизистых оболочек 
Кожная сыпь (один из самых частых побочных эффектов противосудорожных средств, встречается при терапии многими из них), гиперплазия дёсен (при терапии фенитоином), алопеция (при лечении карбамазепином, фенитоином и — особенно часто — вальпроевой кислотой), избыточный рост волос (его могут вызывать фенитоин, вальпроаты), снижение потоотделения, кожный зуд (редкие побочные эффекты топирамата).

Системные реакции гиперчувствительности 
К ним относятся синдром Стивенса — Джонсона (крайнее проявление — токсический эпидермальный некролиз, или синдром Лайелла), синдром гиперчувствительности (DRESS-синдром), коллагеноз (волчаночно-подобный синдром).

При возникновении кожной сыпи на фоне приёма противосудорожных препаратов, даже малозначительной, необходимо отменить препарат по причине возможности его трансформации в синдром Стивенса — Джонсона.

Иммунологические нарушения 
Наблюдаются в редких случаях. К иммунологическим нарушениям при приёме противосудорожных препаратов относятся снижение уровня иммуноглобулинов (конкретно — уровня IgG, IgM, IgA), уменьшение содержания B-лимфоцитов. Эти нарушения могут приводить к отсутствию адекватной выработки антител после вакцинации, развитию инфекционных процессов разной локализации, утяжелять течение инфекционных заболеваний.

Иммунологические нарушения наблюдаются при лечении карбамазепином, ламотриджином, вальпроевой кислотой и фенитоином. При повышении частоты или изменении течения инфекционных заболеваний на фоне лечения противосудорожными препаратами рекомендуется исследование иммунологического статуса пациентов.

Поражение дыхательной системы 
При приёме карбамазепина в крайне редких случаях — острая интерстициальная пневмония аллергического происхождения. При приёме бензодиазепинов — уменьшение частоты дыхания, снижение содержания кислорода в крови, эпизоды апноэ при парентеральном или ректальном введении. Также бензодиазепины при длительном пероральном введении могут приводить к гиперпродукции бронхиального секрета (бронхорее), которая у соматически ослабленных пациентов может осложняться развитием хронического бронхита и воспаления лёгких.

Поражение сердечно-сосудистой системы 
Есть малозначительный риск нарушений сердечной деятельности (нарушение сердечной проводимости, гипертензия, застойная сердечная недостаточность) при приёме карбамазепина, чаще всего у предрасположенных к этому пациентов. Другие противосудорожные препараты обычно не вызывают побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, но поражение сердца (как и других внутренних органов) может быть проявлением волчаночно-подобного синдрома, возникающего как осложнение приёма противосудорожных средств.

Нарушение функции почек 
Изолированное поражение почек противосудорожные препараты в терапевтических дозах вызывают крайне редко, гораздо чаще нарушения со стороны почек встречаются в структуре полиорганного поражения — как компонент синдрома гиперчувствительности, волчаночно-подобного синдрома.

Карбамазепин (и в крайне редких случаях — окскарбазепин) может вызвать острый интерстициальный нефрит. Также приём карбамазепина может привести к почечной недостаточности; изредка наблюдались случаи гранулематозного некротизирующего ангиита с развитием острой почечной недостаточности; в очень редких случаях — задержка мочи.

Лечение этосуксимидом может осложниться волчаночно-подобным синдромом с поражением почек; лечение ламотриджином — почечной недостаточностью; вальпроаты могут вызывать обратимый синдром Фанкони, а при длительном приёме — энурез; при приёме топирамата в 1—1,5% случаев развивается почечнокаменная болезнь, преимущественно у пациентов мужского пола.

Аггравация (повышение частоты, изменение характера эпилептических приступов на фоне лечения) 
В некоторых случаях приём противосудорожных средств приводит к аггравации — учащению, утяжелению приступов, возникновению у пациента новых видов приступов. Особенно высок риск учащения приступов при применении препаратов, действующих через ГАМК-эргические механизмы и вызывающих блокаду натриевых каналов. Наиболее склонны к аггравации пациенты с идиопатической генерализованной эпилепсией.

Чтобы избежать аггравации, следует при назначении противосудорожных средств учитывать типы приступов, возникающих у пациентов в рамках определённой формы эпилепсии.

Синдром отмены 
Если противосудорожный препарат оказался эффективным при лечении эпилепсии, его резкая отмена недопустима, поскольку она может вызвать резкое учащение приступов. Кроме того, возможен синдром отмены (прежде всего это характерно для бензодиазепинов и барбитуратов), включающий в себя раздражительность, нарушение сна, повышение частоты приступов вплоть до развития эпилептического статуса, поведенческие нарушения.

При длительном приёме бензодиазепинов и барбитуратов риск развития тяжёлого синдрома отмены повышается, также он повышен при приёме высоких их доз и при быстрой отмене препарата. Поэтому отмена бензодиазепинов и барбитуратов должна осуществляться медленно, в течение нескольких месяцев, но даже в таких случаях существует риск синдрома отмены.

Примечания 

Противоэпилептические средства
Побочные эффекты лекарственных средств